

Geografia

Niemcy 
 Mittelland – dawna wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Ohre
 Mitellandkanal (pol. Kanał Śródlądowy)

Szwajcaria 
 Mittelland – dawny okręg w kantonie Appenzell Ausserrhoden
 Schweizer Mittelland – (pol. Wyżyna Szwajcarska)

Zobacz też 
 Bern-Mittelland